Fischbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Fischbacher (* 1985), österreichische Skirennläuferin
 Andreas Fischbacher (* 1973), österreichischer Skibergsteiger
 Arno Fischbacher (* 1955),  österreichischer Schauspieler, Theaterdirektor und Autor
 Axel Fischbacher (* 1956), deutscher Jazzmusiker
 Franz Fischbacher (1925–2006), österreichischer Maler und Grafiker 
 Jakob Fischbacher (1886–1972), deutscher Politiker (BP)
 Otto Fischbacher (1874–1953), Schweizer Textilkaufmann und Kunstsammler
 Siegfried Fischbacher (1939–2021), deutsch-US-amerikanischer Zauberkünstler, siehe Siegfried und Roy
 Urs Fischbacher (* 1959), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Walter Fischbacher (* 1966), österreichischer Musiker

Siehe auch:
 Fischbacherberg, Berg in Siegen, Nordrhein-Westfalen
 Fischbach